Поль Жильсон (; 15 июня 1865 — 3 апреля 1942) — бельгийский .

Родился в Брюсселе. В 1866 году его семья переехала в Руисбрук. Там он учился у Огюста Кантильона. В 1887—1889 годах он обучался у Франсуа Огюста Геварта в Королевской консерватории Брюсселя. В 1889 году получил Римскую премию за кантату «Синай».

Написал симфонию «Море» («La mer»), оркестровую фантазию на канадские народные мотивы, шотландскую рапсодию, шотландские танцы, «Пасторальную сюиту» («Suite pastorale»), оперы: «Alvar», «Les pauvres gens», «Thamara», драматические кантаты, хоровые произведения, романсы, ораторию «Демон» (по М. Ю. Лермонтову) и другое. Выступал как музыкальный критикю
В 1925 году основал журнал "Revue musicale belge ", который существовал до начала 40-х годов.

Примечания

Литература 
 Музыкальный энциклопедический словарь. Гл. ред. Г. В. Келдыш. М.: Советская энциклопедия. 1990.- С.194
 

Академические музыканты Бельгии